

Горьківська — станція Нижньогородського метрополітену
 Горьківська — станція Петербурзького метрополітену